Il singolare  del Grand Prix Hassan II 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Stanislas Wawrinka era il detentore del titolo 2010, ma non ha partecipato quest'anno. La finale di quest'anno è stata disputata tra lo spagnolo Pablo Andújar e l'italiano Potito Starace; l'iberico dopo poco più di un'ora di gioco si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Albert Montañés (semifinali)
  Marcos Baghdatis (secondo turno)
  Gilles Simon (quarti di finale)
  Andrej Golubev (secondo turno)

 Potito Starace (finale)
 Jérémy Chardy (secondo turno)
 Fabio Fognini (quarti di finale)
 Victor Hănescu (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Grand Prix Hassan II 2011
ATP World Tour 2011